Lençol de borracha é feito de látex natural e encontrado no comércio em cores e espessuras variadas (0,15 a 0,35 mm) para atender às mais diferentes finalidades clínicas. A borracha espessa tem boa resistência ao rompimento e promove o máximo de afastamento e proteção dos tecidos moles subjacentes. Tradicionalmente, o lençol de borracha escuro (preto) é o mais indicado, porque contrasta com o dente e reflete menos luz. No mercado odontológico encontram-se pelo menos mais quatro cores alternativas: verde, azul, rosa, e a cor natural do látex. Esse material é geralmente fornecido em rolo o u já cortado de forma quadrangular, pronto para o uso.

Bibliografia 
 Dentística - Procedimentos Pré-clínicos; Mondelli, Jose; 2° Edição; 2003.

Isolamento absoluto